У фіналі Піт Сампрас переміг чемпіона попереднього року Андре Агассі з рахунком 6–4, 6–3, 4–6, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1995 US Open Men's Singles draw 

1995 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу